Залужное () — село,
Яблоневский сельский совет,
Оржицкий район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5323688203. Население по переписи 2001 года составляло 34 человека.

Географическое положение 
Село Залужное находится на левом берегу реки Чумгак,
выше по течению на расстоянии в 3,5 км расположено село Белоусовка (Драбовский район),
ниже по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Пилиповичи.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
До 1945 хутор Алексеевка

Село указано на трехверстовке Полтавской области. Военно-топографическая карта.1869 года как хутор  Алексеев (Ограновича)

Примечания